Twister kan avse:

Twister (film, 1989) –  amerikansk film från 1989
Twister (film, 1996) – amerikansk film från 1996
Twister (berg- och dalbana) – berg- och dalbana på Gröna Lund
Twister (glass) – en glass
Twister (spel) – ett sällskapsspel från Milton Bradley Company
Twister Bi – en italiensk varmblodig travhäst